Molpis (escriptor), escriptor grec.
 Molpis (cirurgià), cirurgià grec.